Cam Thượng, in Hanoi.
 Cẩm Thượng, in Hải Dương